A Meropé nevet a görög mitológia több nőalakja is viseli. A név jelentései méh-arcú, mézédes vagy ékesszóló, ami arra enged következtetni, hogy a Meropé szó mondabeli megjelenése inkább a jó, gondoskodó anya alakját takarja, mintsem individuális személyek neve:

 Meropé, a héliaszok egyike.
 Meropé, Oidipusz nevelőanyja, Polübosz korinthosz király felesége.
 Meropé, Ókeanosz és Téthüsz egyik leánya, ókeanisz, Héliosztól született fia Phaetón.
 Meropé, a pleiasz nővérek egyike, aki a halandó Sziszüphoszhoz kötötte életét – fiuk Glaukosz. Testvéreivel a Fiastyúk nyílthalmaz egyik csillagának névadója.
 Meropé Khioszból, Oinopión király kedvese vagy leánya.
 Meropé, Megareusz felesége, Hippomenész anyja.
 Meropé, Küpszelosz leánya.
 Meropé, Erekhteusz leánya, Daidalosz anyja.
 Meropé, a Hermésztől született Pandareósz anyja.
 Meropé, Pandareósz milétoszi király leánya.
 Meropé, Kreón felesége, Hippotész és Glauké anyja.

Lásd még:
 1051 Merope kisbolygó